Le mot pirouette peut désigner :
 un pas de danse
 un mouvement de rotation effectué en patinage artistique, en dressage (équitation), et en jonglerie.
 une pièce en bois circulaire ou ovale entourant une anche double des instruments à vent de la Renaissance sur laquelle l’instrumentiste presse les lèvres, en laissant l’anche vibrer librement dans sa bouche. 

en:Glossary of ballet#P